Clay Evans est un personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott, interprété par Robert Buckley.

Histoire du personnage 
Clayton "Clay" Evans est né le  de Bucky et Trish Evans. Clay est l'agent de Nathan et apparaît au début comme étant un grand séducteur. Grâce à l'aide de Quinn et de ses amis, Clay dévoile une autre facette de lui beaucoup plus fragile et sensible au fil des saisons.

Avant le début de la série Clay rencontra une jeune fille en Fac du nom de Sara. Ils se rencontrèrent sur un pont, sautèrent ensemble, et devinrent vite de bons amis très proches. Plus tard, ils feront ensemble leurs études. Clay tomba amoureux de Sara qui elle aussi était amoureuse de lui. Sara et lui se marièrent après leurs études. Ils eurent un enfant Logan (que l'on verra lors de la saison 9), mais un matin, Sara eut une attaque et mourut sur le coup, laissant Clay complètement dévasté par le chagrin et rongé par la culpabilité. Son chagrin était tellement intense qu'il en oublia son fils, Logan.  

Clay expliquera à Logan plus tard qu'il a rencontré sa maman et qu'il l'a aimé plus que tout, il le dira plusieurs fois dans la série.  Il expliquera à Logan qu'il l'aime très fort car c'est tout ce qu'il lui reste de Sara. 

Plus tard, il retrouvera Logan et se mariera avec Quinn.

On apprend dans la saison 9 que son père est décédé depuis de nombreuses années.

Saison 7 
On découvre Clay dans cette saison, il est l'agent de Nathan Scott et aussi son nouveau meilleur ami. Il est très proche de Haley James Scott  et de James Lucas Scott également.
Il a de nombreuses relations avec des filles d'un soir mais dit qu'il ne croit pas à l'amour.
On découvre plus tard qu'il a perdu sa femme, Sara, et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre Clay considérait Sara comme l'amour et la femme de sa vie. Cependant il s'engage dans une relation sérieuse avec Quinn James, la sœur ainée de Haley, à laquelle il confie tout. Il finira par devenir extrêmement proche de la jeune femme. Leur relation, d'abord mal acceptée par Nathan, finit par devenir officielle et plaire à tout le monde.
Lors de cette saison, Clay se mettra Nathan à dos, ayant mal négocié un contrat et fait perdre son poste en NBA au jeune joueur. Il sera renvoyé sans plus tarder, Nathan se montrant extrêmement rancunier, approuvé par Haley. Mais il finira par arranger lui-même la situation et à se réconcilier avec la famille Scott.
Quinn, qui l'a soutenu tout le long de ces épreuves, sera soutenue à son tour par le jeune agent lorsqu'elle devra affronter le retour de sa sœur Taylor aux bras de son ex mari et la mort de sa mère. 
En fin de saison, Clay sera harcelé par une jeune tenniswoman, Katie Ryan, le sosie de Sara, qui tentera de le rendre amoureux d'elle, et s'avérera être une psychopathe. Mais la jeune femme est finalement arrêtée par la police et Clay peut à nouveau se concentrer sur Quinn avec qui tout va enfin pour le mieux.
On découvre lors du séjour en Utah que Clay possède un excellent sens de l'humour et un côté coquin qu'il a conservé en se mettant avec Quinn.
En fin de saison, Katie s'introduira de nuit chez Clay et elle tirera sur le couple avant de s'échapper par la porte-fenêtre de la chambre. La saison s'arrête sur l'image du couple baignant dans son sang.

Saison 8 
Clay et Quinn sont retrouvés par Haley au bout de quelques jours et emmenés à l'hôpital. Ils survivront tous les deux même si Clay frôle la mort de peu, se faisant greffer un rein juste à temps, et se réveillant plusieurs jours après Quinn. 
Il restera cependant handicapé quelque temps d'un bras, mais ce n'est rien à côté de Quinn qui sombre dans la paranoïa et se lève toutes les nuits pour vérifier que les portes sont bien fermées.
Clay lui conseillera de partir en Afrique du Sud pour son travail. Durant son absence, il se chargera d'aider Nathan, qui ne peut plus jouer au basket, à devenir à son tour un agent.

Saison 9
Dans cette saison, Clay aura des problèmes d'insomnies et devra passer quelques jours dans un hôpital psychiatrique où il retrouvera le fils qu'il a eu avec Sara : Logan. Dans l'épisode 11, Clay et Quinn accueilleront pour une soirée le petit Logan. Clay demande par la suite à Quinn de l'épouser. À la suite de leur mariage, ils adoptent tous les deux officiellement Logan (dont les grands parents avaient la garde jusqu'à présent).

Liens externes 
  Site de The CW 
  Les frères Scott sur TF1.fr

Personnage des Frères Scott
Personnage de fiction de Caroline du Nord